Евгений Кузьмины́х:
 Кузьминых, Евгений Иванович (1908—1987) — советский тренер по фигурному катанию.
 Кузьминых, Евгений Филиппович (1911—1989) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1941). Инженер-механик.